1144 км, 1144-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1144 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы 1043 км, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 587235
 1144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 513113
 1144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 647271
 1144 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 657343